Павло Ґродзицький, Павло́ Ґродзіцький (? — 1645, Львів) — польський архітектор і військовий інженер.
 Фаустин Ґродзіцький (іноді Францішек, ; 15 лютого 1709, Велике князівство Литовське — після 1773) — єзуїт, математик, педагог.